Northamptonshire League 1896–97 var den anden sæson af den engelske fodboldliga Northamptonshire League, som i dag hedder United Counties League. Inden sæsonen var ligaens navn blev ændret fra Northamptonshire Junior League. Turneringen blev vundet af Kettering FC Reserves, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division 1

Division 2

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Northamptonshire League 1895-1934  
 RSSSF - England - Lower Level Leagues - Lists of Champions - United Counties League 

Sæsoner i United Counties League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897